Georges Héligoin (* 16. September 1933 in Indre) ist ein ehemaliger französischer Automobilrennfahrer.

Karriere 

International bekannt wurde Héligoin, der in erster Linie Sportwagenrennen in Frankreich bestritt, durch seine Teilnahme beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1966. Dort pilotierte er als Partner von Johnny Rives einen Werks-CD SP66, schied jedoch durch einen Unfall aus. Beim 1000-km-Rennen von Paris im selben Jahr wurde er gemeinsam mit Pierre Lelong 19. in der Gesamtwertung. Wieder fuhr er einen Werks-CD.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur

Weblinks 

 Georges Heligoin bei Racing Sports Cars
 Georges Helgoin bei 24-h-en-piste

Rennfahrer (Frankreich)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Franzose
Geboren 1933
Mann
Sportwagen-WM-Rennfahrer